John Jahr ist der Name folgender Personen:

* John Jahr senior (1900–1991), deutscher Verleger
 John Jahr junior (1933–2006), deutscher Verleger
 John Jahr (Curler) (* 1965), deutscher Curler